Procesy brzegowe – określenie działalności rzeźbotwórczych mas wodnych na wybrzeże. Procesy te można podzielić na procesy lądowe, procesy morskie oraz procesy współdziałające.

Geomorfologia